Богдашићи могу бити:

Богдашићи (Тиват), насељено мјесто у општини Тиват, Црна Гора
Богдашићи (Билећа), насељено мјесто у општини Билећа, Република Српска, БиХ
Богдашићи (Вишеград), насељено мјесто у општини Вишеград, Република Српска, БиХ